Canned Goods è il primo album del produttore canadese Marco Polo.

Tracce
 Truffle Shuffle
 Kwyjibo
 Hired Goons
 Stake Is Higher
 Coffee Break
 Official
 La Guardia To Pearson
 Think Of U Now
 Diamonds
 Newport (interlude)
 Beat Society
 The Greatest
 No U Won't
 Situation feat. Rasco
 My Rights feat. Wordsworth
 How I Get Down feat. Skoob

Collegamenti esterni